Osoby o tym nazwisku:
 Baruj Benacerraf – amerykański immunolog, noblista
 Margot Benacerraf – wenezuelska reżyserka, scenarzystka i producentka filmowa
 Paul Benacerraf – amerykański filozof